Le Río de Oro, la partie méridionale du Sahara occidental ;
 Río de Oro, une municipalité du département de Cesar, en Colombie ;
 Le río de Oro,  un fleuve côtier du nord-est du Maroc ;
 Le río de Oro, un fleuve de Colombie et du Venezuela qui se jette dans le Lac Maracaibo ;
 Le río de Oro, un fleuve de Colombie, affluent du río Magdalena.